vallée du Rhône ou plaine du Rhône, région de Suisse située dans le canton du Valais ;
 vallée du Rhône, région de France située en aval de Lyon ;
 vignoble de la vallée du Rhône, dans lequel est notamment produit le vin des Côtes-du-Rhône.